Навбахо́р () — многозначный термин.

Населённые пункты

Узбекистан 
 Навбахор — название посёлков городского типа в Узбекистане:
 Навбахор — в Фуркатском районе Ферганской области.
 Навбахор — в Папском районе Наманганской области.
 Навбахор — в Кумкурганском районе Сурхандарьинской области.

Таджикистан 

 Навбахор — село в Раштском районе.

Прочее 
 «Навбахор» (в 1988—1991 — «Новбахор») — узбекистанский футбольный клуб из Намангана, основанный в 1978 году.

См. также 
 Навбахор-2